El Torneig de València 2015, oficialment conegut com a Valencia Open 2014, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre del 2015 a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Aquesta fou la primera edició dins de la categoria Sèries 250, ja que fou devaluat de la categoria Sèries 500. L'organització del torneig va anunciar en una roda de premsa a través del seu director, que aquesta seria la darrera edició per problemes econòmics.

El tennista portuguès João Sousa va guanyar el segon títol de la temporada i de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial    
 
 

2015
ATP World Tour 2015